Alex George (Glasgow, 24 de marzo de 1949) es un expiloto de motociclismo escocés, que participó en el Campeonato del Mundo de Motociclismo entre 1970 y 1981. Su mejor temporada fue en 1975 cuando acabó en séptimo lugar de la categoría de 500cc.

George acabó décimo en la categoría de 500 cc en 1973. Finalizó en el podio en el Gran Premio de Checoslovaquia de 1975 de 500cc, Gran Premio de Países Bajos de 1975 y Gran Premio de Austria de 1977. Su tercer puesto en este último Gran Premio llegó después del boicot de las grandes figuras del panorama internacional. También corrió en la Fórmula 750 con una Yamaha TZ750 y ganó la Bol d'Or en su primer intento con una Honda.

George fue un especialista en circuitos urbanos al ganar en tres ocasiones la TT Isla de Man. Su victoria más memorable fue en 1979, cuando venció al favorito Mike Hailwood. en 1982, sufrió un accidente muy grave en 1982, que acabó con la carrera de George.

Resultados en el Campeonato del Mundo de Motociclismo 

(Carreras en Negrita indica pole position, Carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo del Reino Unido
Pilotos de 500 c.c.
Pilotos de 250 c.c.
Pilotos de Yamaha
Pilotos de Suzuki
Nacidos en Glasgow